Змагання з бігу на 1500 метрів серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 15, 16 та 18 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші шестеро з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з сьомого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші п'ятеро з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з шостого ().

 Вінні Наньйондо була змушена припинити біг та не змогла фінішувати у півфінальному забігу через падіння, спричинене поштовхом італійки Гаї Сабатіні. Внаслідок поданої угандійською командою апеляції Саббатіні була дискваліфікована, а Наньйондо отримала право взяти участь у фінальному забігу.

Фінал

Відео

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 забіги 
 півфінали 
 фінал 

Ж
Ж